Galindez kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Galindez (ö), 
 Galindez (berg), 

Robotskapade Antarktisförgreningar